Виктор Викторович Били́бин (1859—1908) — русский прозаик, драматург, журналист XIX века.

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге. Потомственный дворянин. Сын статского советника.

Окончил Санкт-Петербургскую 5-ю гимназию с золотой медалью (1877) и юридический факультет Санкт-Петербургского университета со степенью кандидата прав (1881). По окончании университета состоял кандидатом на судебные должности в Уголовном кассационном департаменте Сената, вышел в отставку в 1884 году. Был помощником присяжного поверенного. В 1886 году поступил на службу в Главное управление почт и телеграфов, где в 1890—1900 годах возглавлял международный отдел. Дослужился до чина действительного статского советника.

Был женат на А. А. Соловьёвой, сотруднице журнала «Осколки». С 1885 года был знаком с А. П. Чеховым, на протяжении пятнадцати лет между ними велась откровенная переписка. Известны 15 писем Чехова Билибину и 96 писем Билибина к Чехову. В 1906—1908 годах, после смерти Н. А. Лейкина, был редактором-издателем «Осколков».

Скончался  года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Шуваловском кладбище.

Творчество 
Признанный мастер малых жанров журнальной прозы: его фельетоны, экспромты, каламбуры были особенно популярны в начале 1880 годов и высоко ценились А. П. Чеховым.

Начал литературную деятельность в 1879 году, с публикаций юмористических сценок — сначала в журнале «Стрекоза», в затем в журнале «Осколки», В последнем он публиковался под псевдонимом И. Грэк, активно участвовал в работе редакции, а в 1906—1908 годах, после смерти Н. А. Лейкина, возглавлял эту редакцию. Как секретарь редакции «Осколков» поддерживал начинающих авторов, предлагая им разнообразные смешные темы и сюжеты. В своих пародиях высмеивал наукообразные трактаты («О воспитании детей», «Грамматика влюблённых», «Руководство по устройству супружеских сцен» и т. п.), словари (медицинские, актёрские, купеческие и др.), гороскопы («Предсказания на 1882 год»), уставы («Уложение о наказаниях», «Устав о предупреждении и пресечении стихотворства»), бессодержательные оперы, басни, романы, «звонистые рифмы» («Сокращённые либретто», «Театральные слухи и новости», «Литературные анекдоты»), пытался пародировать и произведения «большой» литературы («Братья Карамазовы», «Иванов» и др.). В 1882 году издал свои юмористические произведения в виде сборника «Любовь и смех». Билибину принадлежит заслуга введения в «Осколки» в 1882—1884 годах многих социально-политических тем: о полицейском надзоре («Под новый год»), о покорности «мужичка» («Весёлые картинки»), об абсурдной бюрократической логике («Сновидения»), о глупости цензоров («Я и околоточный надзиратель») и многих других. Один из юмористических фельетонов, «Пёстрые сказки» (Новая газета. — 1886. — 27 апреля и 4 мая), он написал в соавторстве с А. П. Чеховым и опубликовал за подписью «Два Аякса».

В 1884 году, после закрытия журнала «Отечественные записки», последовательно отстаивавшего демократические принципы журналистики, общий тон публикаций в «Осколках» изменился: сатирические зарисовки практически не появлялись, предпочтение отдавалось бытовым сюжетам. Отразились эти изменения и на творчестве Билибина. Его еженедельные юмористические обзоры «Осколки современной жизни» в «Осколках» (1884—1908), многочисленные юморески и очерки, публиковавшиеся под псевдонимами Диоген и Виктор Ювенис, появлявшиеся в газетах «Одесский листок» (с 1886 Билибин печатался в «Одесском листке» как автор фельетонов «Петербургская пестрота») и «Новости», отличались, по мнению современников, от его ранних произведений идейной легковесностью, эмпиризмом, ориентацией на вкусы обывателя. В феврале 1887 года Чехов писал по поводу фельетонного цикла Билибина «Субботние бани провинциала» (в 1886—1887 он вёл в «Петербургской газете» еженедельные обозрения «Субботние бани провинциала» и воскресный фельетон «Вселенские глупости»):

Билибин начинает исписываться. Его скучно читать… Не хочет понять человек, что игриво и легко можно писать не только о барышнях, блинах и фортепьянах, но даже о слезах и нуждах.

В конце 1880 годов Билибин обратился к драматургии, его пьесы непосредственно связаны с ранее написанными миниатюрами и бытовыми сценками, представляли собой как бы их развёрнутый вариант. В 1890-х годах его пьесы ставились в Александринском театре и на частных сценах, хотя и без особенного успеха. Сюжеты «весёлых пьес» Билибина, как правило, сводились к семейным ссорам из-за модных шляпок («Молчание»), любовных писем («Иван Иванович виноват»), подброшенных детей («Цитварный ребёнок») и т. п., а банальности любовного треугольника дополнялись интригами злого начальника или тёщи (Менелай Петрович Менелаев в «Суде над прекрасной Еленой», Анемподист Сергеевич Отвислое в «Цитварном ребёнке», Евлампия Петровна Пилкина в «Молчании» и др.). А. В. Амфитеатров писал по поводу его работ:

Человек создан был для тонкой интеллигентной иронии, а работал на грубый, нутряной смех. … Б. разменял свой тонкий юмор — и потерял талант фельетониста"

Основная часть пьес была создана Билибиным после 1890 года, когда им окончательно был сделан выбор между карьерой литератора и чиновника в пользу второй. В письме Чехову от 1891 года он писал:

И я сжёг если не всё, то многое из того, чему поклонялся. Чиновник во мне заедает писателя.

Пытаясь обосновать свою позицию, он отмечал:

Я — ремесленник, и в этом нет ничего стыдного… Ремесленники работают добросовестно, но не ждите от них идей вдохновлённых. Я смотрю на литературу, как на литературное ремесло, как на хлеб…

После выхода из Литературного общества в 1890 году, Билибин помещал короткие обзоры в «Осколках», издал сборник «Юмористические узоры» (1898), пытался пародировать декадентскую прозу («Отрывки современной беллетристики», 1898) и драматургию («Театр марионеток», между 1902 и 1908 годами), но они уже не привлекали внимания читателей.

Обращался к жанру фантастики. В 1906 году написал фантастическую сатирическую пьеса «Женщины на Марсе. Фантастический фарс в 3-х действиях», в которой земляне обнаруживают на Марсе «домострой наоборот»: обществом управляют женщины, за ними же закреплено право на образование.

Адрес 
 В 1890—1900 годах жил в Коломне, в доме 138 по Екатерининскому каналу.

Список произведений 
 Любовь и смех. СПб., 1882
 Камера обскура. СПб, 1889
 Добродетельный чорт. М., 1890
 Похищение Сильфиды М.,1890;
 Круговорот. М., 1891;
 Юмористические узоры. СПб., 1898
 Говорящий немой. СПб., 1898
 Невидимая сила. СПб., 1898
 Порох. СПб, 1901
 Изумительные превращения. СПб., 1901
 Пьесы в одном действии. 12 одноактных шуток. СПб., 1902
 Дамская болтовня. СПб., 1902
 Сборник веселых пьес. СПб., 1910. — Т.1-2
 Из молодых, но ранний. Сновидения. Из записок иностранца о России. Др. рассказы и очерки // Писатели Чеховской поры. Избранные произведения писателей 80 — 90-х гг. / Вступ. ст., сост. и коммент. С. В. Букчина. М., 1982. — Т.1. — С.59-75
 По горячим следам. Под Новый год. Веселые картинки. Я и околоточный надзиратель. Записки сумасшедшего писателя и др. фельетоны и очерки // Спутники Чехова / Собр. текстов, ст. и коммент. В. Б. Катаева. М., 1982. — С.97 — 111.

Примечания

Литература 
 Билибин Виктор Викторович. Некролог // Исторический вестник. — 1908. — № 7. — С. 377—378.
 Билибин Виктор Викторович // Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 1. А—Л. — Под редакцией П. А. Николаева. — М.: «Просвещение», 1989. 
 Амфитеатров А. Тризны. — Б.г. — С. 148—152
 Мышковская Л. М. Чехов и юмористические журналы 80-х годов. — М.,1929.
 Шаталов С. Е.  Два таланта (Антоша Чехонте и Виктор Билибин) // Чехов и его время. — М.: Наука, 1977. — С. 20—38.
 Катаев В. Б. Виктор Викторович Билибин // Спутники Чехова. — М., 1982. — С. 453—455; 
 Катаев В. Б. Чехов и его литературное окружение (80-е годы XIX в.) // Спутники Чехова. — М., 1982. — С. 17—24.
 Орлов Э. Д. Отражение литературного быта 1880—1890-х гг. в письмах В. В. Билибина к А. П. Чехову// Вестник Московского университета. Сер. 9 (Филология). — М., 2008. — № 2. — С. 86—94.
 Билибин Виктор Викторович на сайте «Весь Чехов» 

Выпускники юридического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Действительные статские советники
Выпускники Санкт-Петербургской 5-й гимназии
Русские писатели XIX века
Русские драматурги
Журналисты Российской империи
Писатели России по алфавиту
Редакторы Российской империи
Писатели-фантасты Российской империи
Писатели России XIX века
Похороненные на Шуваловском кладбище